Община Модрича () —  община (муниципалитет) на севере Республики Сербской в составе БиГ. Центр общины находится в собственно городе Модрича. Входит в регион Добой.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Модрича составила 27 799 человек, по переписи 1991 года —  30 547 человек.

Этнический состав населения общины Модрича:

Населённые пункты 
В состав общины входят 24 населённых пункта, в том числе город Модрича.

Список населённых пунктов общины Модрича с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг.:

История 
После боснийской войны границы общины были изменены. Сёла Якеш, Печник и Модрички Луг исключили из общины Модрича и включили в новый — Вукосавле. Несколько населенных пунктов (Борово-Поле, Горне-Кречане, Ясеница, Крчевляни, Толиса) из западного муниципалитета Градачац вошли в состав Модрича.

Примечания 

Общины Республики Сербской